

Aziende
 Adler – casa automobilistica tedesca

Geografia 
 Adler – cittadina russa parte del comune di Soči
 Aeroporto di Soči-Adler – aeroporto civile internazionale russo della città di Soči
 11519 Adler – asteroide del Sistema solare

Persone

Trasporti 
 Locomotiva Adler – la prima locomotiva in servizio ferroviario, in Germania, nel 1835

Altro 
 Albergo Adler – edificio storico situato a Ermatingen, in Svizzera
 Der Adler – storica rivista tedesca
 Grace Elizabeth Adler – personaggio della serie TV Will & Grace
 Irene Adler – personaggio della serie di libri scritti da Arthur Conan Doyle
 Trampolini dell'Adler – complesso di trampolini situato a Hinterzarten, in Germania

Altri progetti